Camp Rodó o Camp Redó, barri de la ciutat de Palma al Districte Nord
 Camp Rodó (Mussarra), camp de conreu del municipi de Monistrol de Calders (Moianès)
 Camp-Rodó, partida de l'Horta de Lleida